Obermoosen ist der Ortsname von

 Obermoosen (Riedering), Ortsteil der Gemeinde Riedering, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Obermoosen (Wonneberg), Ortsteil der Gemeinde Wonneberg, Landkreis Traunstein, Bayern

Siehe auch:
 Obermoos